Giorgio I d'Amboise (1460-1510) – cardinale francese, nominato cardinale da Papa Alessandro VI il 17 settembre 1498, arcivescovo di Rouen;
Giorgio II d'Amboise (1488-1550) – cardinale francese, nipote del precedente, nominato cardinale da Papa Paolo III il 15 dicembre 1546, arcivescovo di Rouen.